Сезона 1993/94 Премијер лиге била је друга сезона Премијер лиге. Победник је био Манчестер јунајтед са 92 поена.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1993/94

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 1993/94. у енглеском фудбалу